Bronzeamento a jato é uma técnica de bronzeamento artificial onde aplica-se uma substância líquida auto-bronzeante através de aerógrafo ou spray. Foi lançado no Brasil na feira cosmética Cosmoprof em 2004.

Funcionamento 
O produto geralmente é aplicado em clínicas estéticas, através do aerógrafo, é efetuado uma aplicação de cerca de 10 minutos com aplicação de uma loção bronzeadora, e são necessários cerca de 20 minutos para a substância secar. Para isso, é necessário que o paciente esteja em pé, com as pernas afastadas e braços estendidos na altura dos ombros. O efeito dura por cerca de 10 dias.

A substância age na camada mais externa da pele (onde o princípio ativo, a Di-hidroxiacetona, DHA, choca-se com a queratina e juntos, produzem uma substância de tom marrom-dourado, a melanoidina), e por isso não oferece o risco de câncer nem de envelhecimento precoce encontrados nas máquinas de bronzeamento artificial. Contudo, especialistas alertam que nenhum produto é 100% antialérgico. Para evitar esse problema, deve-se antes de se submeter ao método, fazer um teste com a substância em ponto do corpo para verificar possíveis alergias. Caso haja alguma alergia, não poderá ser efetuado o método.

Ver também 
 Bronzeamento artificial
 Cosmética

Ligações externas 
 

Verão
Dermatologia
Cosméticos